Marwinski ist der Name von:

 Felicitas Marwinski (1937–2019), deutsche Bibliothekarin
 Konrad Marwinski (1934–2019), deutscher Historiker und Bibliothekar